

Biografia 
Generoso Melillo è stato titolare della cattedra di Istituzioni di diritto romano presso l'Università Federico II di Napoli e l'Università degli studi di Salerno. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 1959, discutendo una tesi sulla "Donazione in diritto romano" con relatore il professore emerito e senatore della Repubblica  Antonio Guarino. Dal 1959 al 1975 è stato assistente - prima volontario, poi straordinario e ordinario - presso la Cattedra di Istituzioni di diritto romano dell'Università di Napoli. Ha ottenuto la libera docenza in Diritto romano nel 1966, e la relativa conferma nel 1971. Dal 1969 al 1973 è stato incaricato dell'insegnamento di Esegesi delle fonti del diritto romano presso la Facoltà di Giurisprudenza di Napoli. Nel 1972 gli fu affidato l'insegnamento di Istituzioni di diritto romano presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università di Salerno, insegnamento da lui tenuto ininterrottamente in quella sede fino al 1979, anno in cui fu chiamato a coprire il medesimo insegnamento nella Facoltà di Giurisprudenza di Napoli.

Bibliografia 
 
 Gabor Hamza, Generoso Melillo: Economia e giurisprudenza a Roma. Contributo al lessico economico dei giuristi romani. Napoli, 1978. Állam- és Jogtudomány 26 (1983) pp. 331–332.

Collegamenti esterni 

Generoso Melillo in SHARE Catalogue
Fondo Melillo sul portale del Centro Bibliotecario di Ateneo di Università di Salerno
Fondo Melillo in ARiEL Discovery tool di Ateneo dell'Università di Salerno